La Copa del Rey 1988-1989 fu la 85ª edizione della Coppa di Spagna. Il torneo iniziò il 31 agosto 1988 e si concluse il 30 giugno 1989. La finale si disputò allo stadio Vicente Calderón di Madrid dove il Real Madrid conquistò la sua sedicesima Coppa.

Formula e squadre partecipanti 
In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, Segunda División, 62 squadre di Segunda División B e 17 squadre di Tercera División che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. Tutte le squadre di Primera División, eccetto le tre neopromesse, erano qualificate direttamente per i sedicesimi di finale. In questa edizione non era presente la regola dei gol fuori casa.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
Primera División spagnola 1988-1989
Segunda División spagnola 1988-1989
Segunda División B spagnola 1988-1989
Supercoppa di Spagna 1988

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
1988-1989